Жан-Рикнер Бельгард (; родился 4 октября 2002) — французский футболист, полузащитник клуба «Страсбур».

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды клубов «Вильтанёз», «Ле-Ман» и «Ланс». 29 июля 2016 года дебютировал в основном составе «Ланса» в матче французской Лиги 2 против «Ньора».

2 июля 2019 года перешёл в «Страсбур», подписав с клубом четырёхлетний контракт. 11 августа 2018 года дебютировал во французской Лиге 1, выйдя на замену Юссуфу Фофана в матче против «Меца». 18 августа впервые вышел в стартовом составе «Страсбура» в матче чемпионата против «Реймса».

Карьера в сборной 
Бельгард родился во Франции в семье выходцев из Гаити, поэтому может выступать за сборную Франции или Гаити. С 2017 по 2018 год выступал за сборные Франции до 19 и до 20 лет.

В мае 2019 года был включён главным тренером сборной Гаити в расширенный список из 40 человек для участия в Золотом кубка КОНКАКАФ, однако в окончательную заявку сборной не попал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Страсбура» 
 Профиль на сайте FFF.fr 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Страсбур»